Julio Palestro puede referirse a:

 Julio Palestro Rojas (1909-1979), político chileno, alcalde de San Miguel (Chile) entre los años 1956 y 1957; 1959 y 1960.
 Julio Palestro Velásquez (1954-2022), hijo del anterior, miembro del Partido Socialista de Chile (PS), alcalde de San Miguel (Chile) entre los años 2004 y 2016.